Шпанија
Кадиз
Провинција Кадиз

Филипини
Кадиз (град на Филипинима)

Друге одреднице
ФК Кадиз, фудбалски клуб